Fugging může znamenat:
 Fugging (Horní Rakousy)
 Fugging (Dolní Rakousy)

Externí odkazy